Садаковы — название нескольких населённых пунктов:
 Садаковы — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Садаковы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.